Святицкий сельсовет — бывшая административная единица на территории Ляховичского района Брестской области Белоруссии. Упразднён в 2013 году, его населённые пункты вошли в состав Кривошинского сельсовета.

Состав 
Святицкий сельсовет включал 2 населённых пункта:
 Новосёлки — деревня.
 Святица — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Ляховичский райисполком

Упразднённые сельсоветы Ляховичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании